Пшеничное — название населённых пунктов:

Россия 
 Пшеничное — село в Нижнегорском районе Крыма.
 Пшеничное — село в Первомайском районе Крыма.
 Пшеничное — деревня в Городецкого района Нижегородской области.
 Пшеничное — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Пшеничное — бывшее село в Советском районе Саратовской области.

Украина 
 Пшеничное — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Пшеничное — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Пшеничное — село в Токмакском районе Запорожской области.
 Пшеничное — село в Васильковськом районе Киевской области.
 Пшеничное — село в Кременском районе Луганской области.
 Пшеничное — село в Станично-Луганском районе Луганской области.
 Пшеничное — село в Саратском районе Одесской области.

См. также 
 Пшеничное пиво
 Пшеничное поле с воронами